Woina steht für:

 „Krieg“ (Russisch: Война), siehe unter anderem Großer Vaterländischer Krieg und Krieg und Frieden (1966)
 Woina (Film), einen Film des Regisseurs Alexei Balabanow
 Woina Dega, „Weinland“, siehe Dega (Abessinien)
 Woina (Künstlerkollektiv), ein russisches Künstlerkollektiv
 Wojna, ein Hip-Hop-Duo aus Duisburg

Woina ist der Name folgender Person:

 Witali Alexandrowitsch Woina (* 1991), russischer Skispringer

Siehe auch:

 Woyna
 Wojna
 Voina